Yasuhiro Hiraoka (Fujinomiya, 23 de maio de 1986) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Vegalta Sendai.

Carreira 
Yasuhiro Hiraoka começou a carreira no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Vegalta Sendai
Naturais de Fujinomiya